Le terme KEAS peut renvoyer à :

 Knots Equivalent Air Speed, soit la « vitesse air équivalente » exprimée en nœuds.